Linton può riferirsi a diversi toponimi:

Australia 
Linton – Victoria

Canada 
Linton – Ontario
Linton – Quebec

Nuova Zelanda 
Linton – Nuova Zelanda

Regno Unito

Inghilterra 
Linton – Cambridgeshire
Linton – Derbyshire
Linton – Essex
Linton – Herefordshire
Linton – Kent
Linton – Northumberland
Linton – North Yorkshire
Linton – Somerset
Linton – West Yorkshire
Linton-on-Ouse

Scozia 
East Linton
Linton – Orkney
Linton – Scottish Borders
Linton Bay 
West Linton

Stati Uniti 
Linton – Dakota del Nord
Linton – Kentucky
Linton – Indiana
Linton – Virginia
Linton – Wisconsin